Farkas György
 Farkas György (?–1776) evangélikus lelkész
 Farkas György (1800–1882) unitárius lelkész, esperes
 Farkas György (1908–1991) politikus, a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője
 Farkas György, boldogfai (1924-1988) főiskolai docens, Baranya megyei tornaszövetség elnöke, testnevelő tanár, tankönyv író.
 Farkas György (1935–2017) erdélyi mérnök, egyetemi tanár
 Farkas György (1941–) erdélyi kutatóvegyész, egyetemi oktató, fotográfus
 Farkas György (1947) motorcsónak-versenyző
 Farkas György (1974) ökölvívó
 Farkas György (?) labdarúgó játékvezető
 Farkas György (?) zenész, a Tormentor és a Watch My Dying korábbi gitárosa
 Farkas György (1975–) rendező, operatör, producer

hasonló nevűek
 George Fărcaş (?–1812) nagyváradi görögkatolikus egyházmegyei pap, később kanonok és prépost
 Rostás-Farkas György (1949) magyar cigány író, költő, műfordító, újságíró, népművelő
 Rostás-Farkas György (1985) újságíró, műfordító, cigány nyelvi szakértő, jogvédő

Jegyzetek